Finala Cupei UEFA 2005a fost între Sporting CP din Portugalia și ȚSKA Moscova din Rusia. Meciul a avut loc acasa la Sporting pe Estádio José Alvalade din Lisabona, la data de 18 mai 2005. ȚSKA Moscova a câștigat pentru prima dată Cupa UEFA și a devenit primul club din Rusia care a câștiga o competiție europeană majoră.

Detalii

Vezi și
Cupa UEFA 2004–2005

Referințe

UEFA Cup Final